Minahasa (volk), een volk op het Indonesische eiland Celebes
 Minahasa (regio), de regio waar de Minahasa wonen
 Minahasa (regentschap), een regentschap (kabupaten) in de Minahasa-regio